«Изъяны» () — психологический фильм 2014 года, режиссёрский дебют режиссёра и сценариста Райли Стернса. В главных ролях — Лиленд Орсер и Мэри Элизабет Уинстэд. Премьера состоялась 9 марта 2014 года на кинофестивале «South by Southwest». В широкий прокат фильм вышел 6 марта 2015 года.

Фильм был снят за 18 дней в районах Лос-Анджелеса (Лонг-Бич и Сан-Педро).

Сюжет 
Клэр, молодая девушка, попадает под влияние таинственной секты под названием «Изъяны». Обеспокоенные родители обращаются к Анселю Роту, известному специалисту в области манипулирования сознанием, который попытается депрограммировать Клэр.

В ролях 
 Лиленд Орсер — Ансель Рот
 Мэри Элизабет Уинстэд — Клэр
 Джон Гриз — Терри
 Лэнс Реддик — Мик
 Крис Эллис — Пол
 Бет Грант — Эвелин
 Николас Туччи — Джеймс

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 91 % на основе 32 рецензий со средним баллом 7,1 из 10.

Примечания

Ссылки 

Дебютные фильмы кинорежиссёров
Психологические фильмы
Кинокомедии США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Райли Стернса
Фильмы США 2014 года